Niki, település Görögország északi részén
Niki, Niki Lauda világbajnok osztrák autóversenyző által alapított légitársaság
Niki, Déri Tibor 1955-ben írt kisregénye
Niki, Magyarországon is anyakönyvezhető keresztnév